Художественная карьера Франсиско Гойи началась в 1771 году. Первой работой молодого художника стала фреска для кафедрального собора — базилики Богородицы дель Пилар в Сарагосе. Последнее произведение мастера — картина «Молочница из Бордо», созданная в 1827 году. За более, чем полвека, творческой жизни Гойя написал около  создал  и порядка тысячи рисунков и картонов для гобеленов.

Франсиско Гойя является признанным мастером художественного стиля рококо, он был придворным художником испанских королей Карла IV и Фердинанда VII. Творчеству Гойи присуще разнообразие жанров, это портреты, натюрморты, полотна на исторические и религиозные темы, жанровая живопись (охота, сцены из жизни знати и простолюдинов, пороки общества, насилие, ведьмы и демоны). Гойя является автором серии фресок «Мрачные картины».

Самая большая коллекция произведений Франсиско Гойи хранится в музее Прадо в Мадриде. Все наиболее известные работы мастера можно увидеть именно там. Картины Гойи, главным образом портреты, представлены и во многих других знаменитых музеях мира: Национальной галерее в Лондоне, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Галерее Уффици во Флоренции, Старой пинакотеке в Мюнхене и других.

В настоящий список включены картины художника, характеризуемые как наиболее известные, чаще других репродуцируемые, либо наиболее характерные для того или иного периода творчества или живописного жанра. Список создан на основе каталога работ Франсиско Гойи на сайте Университета Сарагосы.

Список картин 
Каталоги:

Ниже приведены краткие обозначения каталогов, используемых в списке:
 Gassier — 
 GW — 
 G — 
 De Salas —  
 DeA — 
 MM —  
 CA —

Примения

Источники 

 Carrassat, P.F.R., Maestros de la pintura, Spes Editorial, S.L., 2005. ISBN 84-8332-597-7
 Museos del Mundo, volúmenes 1, 5, 7, 18, 20, 21, 24, 27, 28 y 30. ISBN 978-84-674-3808-6
 Pijoan, J., Grandes Museos, volúmenes 1, 2, 5 y 6.
 Catálogo de Goya
 Galería de Goya en artehistoria
 Realidad e imagen, Goya, 1746—1828
 Работы Гойи на сайте Ciudad de la pintura 

 
Гойя, Франсиско